Metilbutanol se može odnositi na:

 tert-Amil alkohol (2-metilbutan-2-ol)
 Izoamil alkohol (3-metilbutan-1-ol)
 2-Metil-1-butanol
 3-Metil-2-butanol